Adil Rami (arabsky عادل رامي, narozen 27. prosince 1985, Bastia, Korsika, Francie) je francouzský fotbalový obránce a bývalý reprezentant marockého původu, který působí ve francouzském klubu Troyes AC. V roce 2019 jej klub Olympique de Marseille propustil kvůli lžím.

Reprezentační kariéra 
Adil Rami debutoval v A-mužstvu Francie 11. 8. 2010 v přátelském utkání v Oslu proti reprezentaci Norska (porážka 1:2).

Trenér Laurent Blanc jej vzal na EURO 2012 v Polsku a na Ukrajině.
Zúčastnil se i domácího EURA 2016 pod vedením trenéra Didiera Deschampse.

Přestupy 

 z Lille OSC do Valencia CF za 6 000 000 Euro
 z Valencia CF do AC Milán za 400 000 Euro (půlroční hostování)
 z Valencia CF do AC Milán za 4 250 000 Euro
 z AC Milán do Sevilla FC za 3 500 000 Euro
 z Sevilla FC do Olympique de Marseille za 6 000 000 Euro
 z Olympique de Marseille do Fenerbahçe SK zadarmo

Statistiky 

Poznámky
 i s předkolem.

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz francouzské ligy (2010/11)
 1× vítěz francouzského poháru (2010/11)
 1× vítěz evropské ligy (2015/16)

Reprezentační 
 1× na MS (2018 - zlato)
 2× na ME (2012, 2016 - stříbro)

Individuální 
 Tým roku Ligue 1 podle UNFP – 2010/11

Vyznamenání 
 Řád čestné legie (31. 12. 2018) z podnětu Prezidenta Francie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 
 Profil hráče na national-football-teams.com 
 Profil hráče – reprezentační statistiky v A-mužstvu , eu-football.info 

Narození v roce 1985
Žijící lidé
Muži
Francouzští fotbalisté
Francouzští fotbaloví reprezentanti
Fotbaloví obránci
Fotbalisté Lille OSC
Fotbalisté Valencie
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Sevilla FC
Fotbalisté Olympique Marseille
Narození 27. prosince
Vítězové Evropské ligy UEFA
Mistři světa ve fotbale
Narození v Bastii
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2018
Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 2016
Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 2012